Джерфишерит () — минерал, сложный сульфид с доп. анионами из группы джерфишерита. Назван в честь профессора минералогии Университета Чикаго (Иллинойс, США) Дэниэла Джерома Фишера () (1896-1988).

Основу кристаллической структуры джерфишерита составляют тетраэдры (Fe,Ni,Сu)S4. К и Cl занимают позиции между кластерами, состоящими из восьми тетраэдров (Fe,Сu,Ni)S4.

Нахождение 
В гидротермальных Ni-Cu рудах (в Cu-Ni рудах норильского типа характерен как реакционный минерал по халькопиритy, кубаниту, пирротину, пентландиту), в скарнах, в щелочных пегматитах, кимберлитах, мафических щелочных комплексах. Установлен также в метеоритах в ассоциации с никелистым железом, троилитом. Обычно образует мелкие (< 0,4 мм, редко до 1 мм) выделения в массе силикатов, прожилки и каймы замещения в талнахите, халькопирите, пентландите. Наблюдался также в срастаниях с пентландитом, халькопиритом, пирротином в виде вростков в алмазе.

Месторождения и проявления 
Россия:
 Кольский полуостров, Мурманская область:
 Ковдорский район, Ковдорский массив, Железный рудник;
 Ловозерский район, Ловозерский массив;
 Хибины:
 гора Кукисвумчорр;
 река Кунийок;
 гора Расвумчорр, Расвумчоррский подземный рудник;
 гора Юкспор, Юкспорский тоннель №2;
 Южная Сибирь, Иркутская область, Ольхонский район, Тажеранский массив;
 Якутия:
 Западная Якутия, Мирнинский район, кимберлитовая трубка Мир;
 Южная Якутия, Олекминский район, Мурунский массив (Мурунский щелочной комплекс).

Перевод на другие языки

Ссылки 

 www.mindat.org 
 www.webmineral.com 
 ATHENA Mineralogy 
 www.mineralienatlas.de

Список литературы 
 Балабонин Н. Л., Волошин А. В., Пахомовская Я. А., Поляков К. И. (1980): Состав джерфишерита из щелочных комплексов Кольского полуострова // Мин. журн., 2, 1,90-99.
 Соколова М. Н., Добровольская М. Г., Органова НИ., Казакова М. Е., Васильева Г. Л. (1971): Находки и распространение джерфишерита в пегматитах Хибинского массива // Геол. рудн. м-ний, 13, 2, 62-71.
 Азарова Ю. В. Медистый джерфишерит из малиньитов Хибинского массива. Матер. Международного симпозиума «Минералогические музеи». 2005. С. 80-81.
 Дмитриева М. Т. (1976): Кристаллохимические формулы джерфишерита со структурных позиций // Изв. АН, сер. геол., 4, 97-101.
 Дмитриева М. Т., Илюхин В. В. (1975): Кристаллическая структура джерфишерита // ДАН, сер. физ., 223,2,343-346.
 Ю. В. Азарова, Д. И. Кринов, М. Н. Соколова «Структурное и генетическое родство джерфишерита и бартонита и проблема изоморфизма в системе джерфишерит — „Cu-джерфишерит“ — бартонит». Новые данные о минералах, М, 20066, Выпуск 41.
 Fuchs, L.H. (1966) Djerfisherite, alkali copper-iron sulfide: a new mineralfrom enstatite chondrites. Science, 153, 166—167.
 American Mineralogist (1966): 51: 1815 (abstract).
 Geologiya Rudnykh Mestorozhdeniy: 11(5): 57-64.
 American Mineralogist (1970): 55: 1071.
 Czamanske, G.K., R.C. Erd, M.N. Sokolova, M.G. Dobovol’skaya & M.T. Dmitrieva (1979), New data on rasvumite and djerfisherite: American Mineralogist: 64: 776—778.
 Dmitrieva, M.T., V.V. Ilyukhin, and G.B. Bokii (1979) Close packing and cation arrangement in the jerfisherite [sic] structure. Kristallografiya (Sov. Phys. Crystal.), 24, 1193—1197 (in Russian). Evans, H.T. & J.R. Clark (1981), The crystal structure of bartonite, a potassium iron sulfide and its relationship to pentlandite and djerfisherite: American Mineralogist: 66: 376—384.
 Clarke, D.B., R.H. Mitchell, C.A.T. Chapman, and R.M. MacKay(1994) Occurrence and origin of djerfisherite from the Elwin Bay kimberlite, Somerset Island,Northwest Territories. Canadian Mineralogist, 32, 815—823.
 Azarova, Yu.V., Krinov, D.I., Sokolova, M.N. (2006): Structural and genetic relationship of djerfisherite and bartonite and problem of isomorphism in the system djerfisherite-«Cu-djerfisherite»-bartonite. New Data on Minerals, 41, 98-107.
 Sharygin V.V., Golovin A.V., Pokhilenko N.P., Kamenetsky V.S. Djerfisherite in the Udachnaya-East pipe kimberlites (Sakha-Yakutia, Russia): paragenesis, composition and origin. — European Journal of Mineralogy . 2007. V. 19. № 1. P. 51-63.



Сульфиды (минералы)
Рудные минералы